Matula steht für:

 Josef Matula, fiktive Hauptfigur der Fernseh-Krimiserie Ein Fall für zwei (1981–2013) und Matula (Filmreihe)
 Matula (Filmreihe), deutsche Krimireihe des ZDF von 2017
 Matula (Film), erster Teil der Reihe
 Matula (Band), deutsche Band aus Hamburg
 Matula, ein Harnschauglas, siehe Uringlas
 Matula, ehemalige niederländische Automarke von Sportscar Special

Matula ist der Familienname folgender Personen:
 Antonín Matula (1885–1953), tschechoslowakischer Schriftsteller und Kulturbeamter
 Hanns Matula (1923–1987), österreichischer Kameramann
 Iosif Matula (* 1958), rumänischer Politiker
 Kimberly Matula (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin